MPA, akronymet kan have flere betydninger:

 MPA (uddannelse) – (Master of Public Administration) – videregående uddannelse til brug i den offentlige sektor.
 MPA (Microsoft Product Activation) – antipiratkopieringsteknologi.
 MpA (mailmotion) – motion på arbejdspladsen.
 MPA (wwf) – Marine beskyttede områder
 MPa – forkortelse for måleenheden Mega-Pascal